|-
| 108001 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108002 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108003 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108004 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108005 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108006 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108007 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108008 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108009 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108010 - || || 23 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108011 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108012 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108013 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108014 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108015 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108016 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108017 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108018 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108019 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108020 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108021 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108022 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108023 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108024 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108025 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108026 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108027 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108028 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108029 - || || 24 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108030 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108031 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108032 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108033 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108034 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108035 - || || 26 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108036 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108037 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108038 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108039 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108040 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108041 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108042 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108043 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108044 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108045 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108046 - || || 26 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108047 - || || 27 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108048 - || || 27 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108049 - || || 27 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108050 - || || 27 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108051 - || || 27 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108052 - || || 27 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108053 - || || 27 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108054 - || || 27 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108055 - || || 27 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108056 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108057 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108058 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108059 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108060 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108061 - || || 29 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108062 - || || 29 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108063 - || || 30 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108064 - || || 30 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108065 - || || 30 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108066 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108067 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108068 - || || 19 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108069 - || || 19 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108070 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108071 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108072 Odifreddi || || 22 de març, 2001 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 108073 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108074 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108075 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108076 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108077 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108078 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108079 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108080 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108081 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108082 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108083 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108084 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108085 - || || 25 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108086 - || || 21 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108087 - || || 19 de març, 2001 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 108088 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108089 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108090 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108091 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108092 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108093 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108094 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108095 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108096 Melvin || || 25 de març, 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 108097 Satcher || || 26 de març, 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 108098 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108099 - || || 18 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108100 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
8